Париж разделён на 20 муниципальных округов (арондисман, ; ). Номер округа указывается двумя последними цифрами в почтовом индексе Парижа.

Нумерация округов идёт по спирали по часовой стрелке от первого округа, находящегося в центре города, на правом (северном) берегу Сены.

Каждый округ, в свою очередь, разделён на четыре квартала (). Таким образом, в Париже 80 административных кварталов (), в каждом из которых есть своё отделение полиции.

История

Первые 12 административных округов 
11 октября 1795 года Париж был разделён на 12 округов. Они были пронумерованы с запада на восток; округа с 1 по 9 находились на правом берегу Сены, а с 10 по 12 — на левом берегу. Каждый округ делился на 4 квартала, сохраняя разделение города на 48 кварталов, принятое в 1790 году.

С 1800 года, по решению Наполеона, 12 административных округов города подчинялись приказам правительства.

Расширение Парижа 
В правление Луи-Филиппа, с 1841 по 1845 годы, была построена новая городская стена, прозванная Тьерской, поместившая внутрь также многие припарижские коммуны: Гренель, Вожирар, Берси, Шаронн, Бельвиль, Ла-Вилет, Ла-Шапель, Монмартр, Батиньоли, Пасси и Отёй. 1 января 1860 года по указу следующего правителя, Наполеона III, эти коммуны были официально присоединены к городу, чья территория сразу увеличилась в 2,5 раза, а население перевалило за 1 миллион. Новые территории и 12 старых округов были преобразованы в нынешние 20.

Мэр каждого округа назначался главой французского государства и избирался из самых крупных налогоплательщиков; занимался лишь гражданскими актами, военной повинностью, школами и ведением избирательных списков.

20 муниципальных округов 
В соответствие с декретом от 3 ноября 1859 года Париж делится на 20 муниципальных округов, каждый со своей мэрией. На округа во Франции делятся также Лион и Марсель. Самый маленький — 2-й, 99 га, самый большой — 15-й, 850 га. Население концентрируется главным образом в округах с современным жильём и большими парками — например, в 12-м, 15-м и 19-м округах.

Кварталы Парижа 
В соответствии с уже упоминавшимся декретом от 1859 года, каждый из муниципальных округов разделён на 4 квартала (). Таким образом, в Париже 80 кварталов:

Районы и исторические центры 
 Елисейские поля (VIII округ) — пространство, созданное в XVII веке как парк-сад, постепенно превратилось в проспект, протянувшийся от площади Согласия до самой Триумфальной арки. Одна из главных достопримечательностей и одновременно роскошная торговая авеню, заслуженно зовётся самым красивым проспектом мира.
 Авеню Монтень (VIII округ) — продолжение Елисейских полей, средоточие дорогих бутиков Chanel, Louis Vuitton (LVMH), Dior, Givenchy.
 Площадь Согласия (VIII округ) — самое начало Елисейских полей, известное историкам как пл. Людовика XV — место, где некогда возвышалась гильотина. Теперь в центре площади установлен египетский обелиск, самый древний памятник в городе. По его краям находятся два совершенно одинаковых здания: то, что восточнее, занято Министерством флота Франции, другое, западнее — роскошный Отель Крийон. Соседняя Вандомская площадь (Place Vendôme) прославилась не только благодаря фешенебельным отелям «Риц» и «Отель-де-Вандом», но и благодаря ювелирам, торговавшим здесь своим причудливым товаром. Многие модные дизайнеры считают за честь держать здесь свои салоны.
 Фобур Сент-Оноре (VIII округ) — одно из самых престижных мест для знатока моды, где правят такие марки как Hermès и Christian Lacroix.
 Опера (IX округ) — район вокруг Оперы Гарнье застроен офисами и гигантскими супермаркетами. Здесь находится гигант розничной торговли Printemps («Весна») и универмаг Galeries Lafayette, а также парижские отделения финансовых монстров Crédit Lyonnais и American Express.
 Монмартр (XVIII округ) — исторический район вокруг высокого холма, на вершине которого находится базилика Сакре-Кёр. Вся прошлая и настоящая жизнь района пронизана духом искусства, знамениты его маленькие арт-кафе и художественные студии известных мастеров.
 Аль (I округ) получил своё название от центрального мясного и сельскохозяйственного рынка Ле Аль, превращённого в конце 1970-х в гигантский торговый центр рядом с крупным транспортным узлом, связывающим региональные дороги RER с городским метро. Старые постройки в 1971 г. были заменены на грандиозный подземный комплекс Forum des Halles, на поверхности которого видны лишь аллеи и фонтаны, а под его нижним уровнем расположены станции железнодорожного транспорта. Центральный рынок, крупнейший оптовый рынок в Европе, был перенесён в южный пригород .
 Маре (III и IV округа) — ультрамодный район правого берега. Являясь домом для большой геевской и еврейской общин, представляет собой смесь различных культур.
 Площадь Бастилии (пересечение IV, XI, XII округов) — место, где разворачивались громкие исторические события, поворотные не только для города, но и для всей страны. Эта важная роль и сейчас нередко подтверждается политическими выступлениями, которые на ней проводятся, например, демонстрация несогласия с «Контрактом первого найма» 28 марта 2006 г.
 Латинский квартал (V и VI округа). Ещё в XII веке здесь начал развиваться научный центр, правда, в те годы он простирался всего лишь от площади Мобер до Сорбонны. Сейчас здесь процветает не только наука, но и образование: здесь располагаются солидные учебные заведения, царит живая атмосфера и работает несметное количество не обременительных для студента бистро.
 Монпарнас (XIV округ) — место обитания творческих личностей, в шутку прозванное «горой Парнас», прославилось обилием художественных студий, музыкальных театров, арт-кафе.
 Дефанс (занимает округа Courbevoie, Puteaux и Nanterre на расстоянии 2,5 км от центрального Парижа) — важнейший пригородный район Парижа, один из крупнейших деловых центров мира. Застроенный высокими бизнес-зданиями (почти небоскрёбами) вокруг центральной улицы, Дефанс как бы продлевает историческую ось, проходящую через Елисейские поля, в западную сторону. Его постройка была инициирована французским правительством в 1958 г., сейчас он располагает 3,5 млн м² офисных площадей, что делает его первым в мире среди специально построенных бизнес-центров. Одна из знаменитостей — гигантская центральная арка Grande Arche, построенная на одной оси с Триумфальной аркой и служащая как бы современной интерпретацией этой исторической фигуры. Впрочем, внутри нового варианта смогло разместиться французское Министерство транспорта.

См. также 
 План Тюрго

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Парижа

Париж